A Sticky Affair – film del 1913 diretto da Frank Wilson
 A Sticky Affair – film del 1916 diretto da Will Louis